Assu — município do estado do Rio Grande do Norte
 Barra do Açu — distrito de São João da Barra, estado do Rio de Janeiro
 Porto do Açu — porto localizado no estado do Rio de Janeiro

Desambiguações de topônimos